Cieneguita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cieneguita, Jalisco, ort, Arandas, 
 Cieneguita, Chihuahua, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar